Edificis històrics:
 Lo Castell, més conegut com a Castell de Ciutat situat a Castellciutat (la Seu d'Urgell).
 Lo Castell (Sant Esteve de la Sarga), Sant Esteve de la Sarga.
 Lo Castell (Algerri), Algerri.
 Lo Castell (Arbeca), Arbeca.
 Lo Castell (Corbins), al Segrià

Indrets:
 Lo Castell (la Pobla de Cérvoles), la Pobla de Cérvoles.
 Lo Castell (Toralla), Conca de Dalt.
 Lo Castell (Faidella), Abella de la Conca.
 Lo Castell de Rus, la Torre de Cabdella.